Couto de Magalhães, militar e escritor brasileiro

Municípios do Brasil
Couto de Magalhães de Minas
Couto Magalhães (Tocantins)

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de antropônimos